Проспе́кт Рокоссо́вського — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Проспект Маршала Рокоссовського — проспект в місті Київ

Проспект Рокоссовського — проспект в місті Мінськ

Див. також 

Проспекти
Вулиці, названі на честь людей